Qummarfik bezeichnet:
 Qummarfik (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qummarfik (Insel), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland